

Cinema 
La signorina – film del 1920 diretto da Gian Bistolfi
La signorina – film del 1939 diretto da Erich Waschneck
La signorina – film del 1942 diretto da Ladislao Kish

Letteratura 
La signorina – novella di Luigi Pirandello
La signorina – romanzo di Ivo Andrić del 1945